Towards the Sun (film), een door Andrzej Wajda geregisseerde documentaire uit 1955
 Towards the Sun (album), een muziekalbum uit 2011 van Alexi Murdoch